Piscani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Piscani (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Piscani (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Piscani (Olt), Dorf im Kreis Olt